Hocquenghem ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Hocquenghem (1908–1990), französischer Mathematiker
 Guy Hocquenghem (1946–1988), französischer Autor, Philosoph, Hochschullehrer und LGBT-Aktivist